De Rally van Portugal 2016, formeel 50º Vodafone Rally de Portugal, was de 50e editie van de Rally van Portugal en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 550e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Matosinhos.

Verslag 
In Portugal keerde Citroën na twee rally's aan de start te hebben ontbreken terug in het kampioenschap, en wist het in de persoon van Kris Meeke voluit te profiteren van de gunstige startpositie die het in handen had. Meeke dicteerde het tempo grotendeels op de openingsetappe en sloeg een definitief gat tijdens de eerste rit van de proeven op de zaterdagochtend. Hierna controleerde hij zijn positie en schreef in de enigszins verouderde DS3 WRC zijn tweede WK-rally zege op zijn naam. De Volkswagens achtervolgden, met Andreas Mikkelsen die Sébastien Ogier op de slotetappe passeerde voor een verdienstelijke tweede plaats, en Ogier, dus eindigend op plaats drie, met Daniel Sordo direct achter hem aan de finish als beste Hyundai-rijder, aangezien Thierry Neuville alweer met pech nergens finishte en kersverse winnaar Hayden Paddon dit keer uit de rally verongelukte.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 11,19 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Portugal
Rally van Portugal